

Lokalizacje

Austria 
 Grünau im Almtal – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden
 Grünau – przysiółek gminy Elbigenalp

Namibia 
 Grünau – miejscowość

Niemcy 
 Grünau – dzielnica Bad Salzuflen
 Grünau – dzielnica Berlina
 Grünau – dzielnica Lipska

Inne 
 Grünau – pałace

Zobacz też 
 Berlin-Grünau
 Hofstetten-Grünau